(littéralement « La Femme invisible ») peut faire référence à :
 La Femme invisible (), film américain d’A. Edward Sutherland, sorti en 1940
 The Invisible Woman, téléfilm américain de Alan J. Levi diffusé en 1983
 The Invisible Woman, court métrage britannique de et avec Amancay Tapia Montes sorti en 2010
 The Invisible Woman, film britannique de et avec Ralph Fiennes, sorti en 2013

Voir aussi 
 
 A Mulher Invisível, mini-série brésilienne créée par Guel Arraes et Cláudio Torres, diffusée en 2010